«El hijo» puede referirse a:

 El hijo, un relato de Horacio Quiroga de 1928.
 El hijo, película francesa de 2002.
 El hijo, obra de teatro (en francés Le Fils) de Florian Zeller de 2018.
 El hijo, película argentina de 2019 dirigida por Sebastián Schindel.
 Brightburn, película estadounidense de 2019 producida por James Gunn, y titulada «El hijo» en España.